Podalirius – nome in lingua latina di Podalirio, personaggio della mitologia greca
 4086 Podalirius – asteoide della fascia principale
 Podalirius – nome con cui viene indicato Giulio Iasolino nel poema didascalico Inarime, seu de balneis Pithecusarum libri, composto da Camillo Eucherio Quinzi
 Podalirius – denominazione alternativa del genere di farfalle Iphiclides
 Podalirius – denominazione alternativa del genere di farfalle Heliconius